Samhällsvetenskaplig filosofi kan syfta på:

 Studiet av de filosofiska aspekterna av samhällsvetenskap, som i filosofi av sociologi, historia, ekonomi, filosofisk antropologi, et cetera;
 Ett delområde inom vetenskapsteori med fokus på effekterna av samhället och den mänskliga naturen på vetenskap, inklusive ämnen som objektivitet, rationalitet, värde, socialontologi, holism och individualism.

Socialfilosofi
Vetenskapsteori
Filosofi efter ämne
Filosofi